Miejscowości w USA:
 Tappan – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rockland
Gminy w USA:
 Tappan (ang. Tappan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Phillips